Amesbury ist der Name folgender Orte:

 Amesbury, Stadt in England
 Amesbury (Massachusetts), Stadt in den USA
 Amesbury (Alberta), Stadt in Kanada
 Amesbury (Toronto), Stadtteil von Toronto

Parks in den Vereinigten Staaten:
 Amesbury and Salisbury Mills Village Historic District, Park im Essex County, Massachusetts
 Amesbury Lake Park, Park im Johnson County, Kansas
 Amesbury Park, Park im Johnson County, Kansas
 Amesbury Town Park, Park im Essex County, Massachusetts

Sonstiges:
 Amesbury (Familie)
 USS Amesbury (DE-66), ein Schiff der US Navy
 Amesbury Lake, See im Johnson County, Kansas

im NRHP gelistete Objekte:
 Amesbury and Salisbury Mills Village Historic District, in Amesbury, Massachusetts, ID-Nr. 85001121
 Amesbury Friends Meeting House, in Amesbury, Massachusetts, ID-Nr. 02000376
 Joe Amesbury Place, in North Haven, Maine, ID-Nr. 82000760